Шницер () — немецкая и еврейская фамилия. 

Известные носители:

 Шницер, Игнац (1839—1921) — австро-венгерский драматург, либреттист, переводчик еврейского происхождения.
 Шницер, Мануэль, псевдоним M. Nuél (1861—1941) — немецкий журналист и беллетрист, составитель сборников еврейского юмора.
 Шницер, Шмуэль (1918—1999) — израильский журналист, публицист, редактор и переводчик.

Примечания